Le Championnat d'Espagne de football de Primera División 2005-06 voit la consécration du FC Barcelone pour la  consécutive. Il s'agit du  de champion pour le club catalan.

Les 20 clubs participants

Classement 

 

 
 

|}

Qualifications européennes 

 Ligue des Champions :
 FC Barcelone : champion d'Espagne
 Real Madrid : vice-champion d'Espagne
 Valence CF (qualifié pour le troisième tour préliminaire)
 Osasuna Pampelune (qualifié pour le troisième tour préliminaire)
 Coupe UEFA
 Séville FC
 Celta Vigo
 Espanyol Barcelone : vainqueur de la Coupe d'Espagne
 Coupe Intertoto
 Villarreal CF

Les résultats

Meilleurs buteurs 

Le joueur du FC Barcelone, Samuel Eto'o, remporte son premier Pichichi avec 26 réalisations en 36 matchs et devance l'espagnol David Villa d'un but.

Meilleurs gardiens 

José Manuel Pinto, gardien du Celta Vigo, remporte son premier Trophée Zamora en encaissant 28 buts en 36 matchs. Il devance d'un but le gardien de Valence CF, Santiago Cañizares.

Bilan de la saison 

2005-2006
Championnat Espagne Football 2005-2006 D1
Championnat Espagne Football 2005-2006 D1
Espagne